

Кузеєво — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Кузеєво — село, Буздяцький район, Башкортостан